Kanut IV Święty (ok. 1043-1086) – król Danii, męczennik
 Kanut Lavard (1096-1131) – książę Jutlandii i Szlezwiku, męczennik